Model-View-Controller — схема использования нескольких шаблонов проектирования, применяемая для создания программных продуктов.
 Multiview Video Coding — лицензируемый стандарт сжатия стереоскопического видео.